Matsa ist der Familienname folgender Personen:

Aspasia Matsa (1885–?), griechische Tennisspielerin
Martha Matsa (* 1987), griechische Schwimmerin

sowie die Bezeichnung für 
 Ha Matsa (Makeoana), Ort im Distrikt Berea, Lesotho

Siehe auch: Matza, Maza, Mazza